Valton est le nom de famille de plusieurs personnalités.
 Charles Valton, sculpteur français (1851-1918)
 Edmond Eugène Valton (1836-1910), peintre et dessinateur français.
 Henri Valton, peintre français né en 1798, ou en 1810 et mort en 1878.
 Henri Jules Valton, dit Jules Valton, skipper français, né en 1867.
 Jean Valton, chansonnier français, (1921-1980).
 Louis-Xavier Valton, dit Logan, dessinateur français né en 1971.

Homonymie de patronyme